94. Mistrzostwa Australii w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się w Sydney między 31 marca a 3 kwietnia 2016.

Zmagania wieloboistów były pierwszą odsłoną cyklu IAAF Combined Events Challenge w sezonie 2016.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

2016 w Australii
2016 w lekkoatletyce
2016
Sport w Sydney